Корне́ева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Корнеева, Елена Павловна (1917—1965) — оперная певица (меццо-сопрано).
 
 Корнеева, Ирина Сергеевна (род. 1995) — российская гандболистка.
 Корнеева, Маргарита Борисовна (род. 1958) — российская певица, исполнительница русских романсов.
 Корнеева, Марина Александровна (род. 1980) — российская самбистка.
 Корнеева, Мария Алексеевна (род. 1992) — российская биатлонистка, трёхкратная чемпионка России по ачери-биатлону.
 Корнеева, Надежда Анатольевна (род. 1958) — российский политический деятель.
 Корнеева, Ольга Константиновна (1927—1942) — партизан, юная пионер-герой. См. также